Мастерс 1989 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1989 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 21 по 29 января 1989 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 9:6. Это была первая победа Хендри на Мастерс; кроме того, он впервые участвовал в этом соревновании.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 250 000
 Победитель: £ 62 000
 Высший брейк: £ 6 000
 Максимальный брейк: автомобиль стоимостью £ 15 550

Результаты

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1989 год в снукере
Январь 1989 года